

События 

 Брак императора Мануила Комнина с вдовой сына императора Конрада III.
 18 июня — Георгий Антиохийский завоевал Триполи.
 14 сентября — смерть эмира Мосула Имада ад-Дин Занги. Его сменил Нур ад-Дин Махмуд.
 1146 — эмир Альморавидов Ибрахим ибн Ташфин.
 Альмохады взяли Фес в Северной Африке и высадились на Пиренейском полуострове. Мусульманские эмиры один за другим признают их власть.
 1146—1269 — династия Альмохадов.
 1146—1163 — халиф Альмохадов Ма’мун.
 1146—1147 — эмир Альморавидов Исхак ибн Али.
 Великим князем Польши провозгласил себя Болеслав IV Кудрявый после того как братья прогнали Владислава. Попытка короля Германии Конрада III вернуть Владиславу трон потерпела неудачу.
 После отречения и смерти короля Эрика III Данию разделили между собой Кнуд V и Свен III. Важным действующим лицом был герцог Вальдемар I.

Русь
 Тюркское племя берендеев стало вассалом Руси.
 Усобица между князьями Мономаховичами и Ольговичами при Всеволоде Ольговиче (1143—1146).
 Присяга наследнику киевского престола Игорю Ольговичу.
 После смерти Всеволода Ольговича великим киевским князем стал его брат Игорь Ольгович, однако киевляне прогнали его и пригласили на княжение Изяслава Мстиславича из Переяслава.
 Первое упоминание в летописях древнего города Елец.
 Основание древнего города Каргополя.
 Первое упоминание города Зарайск.
 Первое упоминание города Тула.
 Первое упоминание города Мценск Орловской области.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1146 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1146 году
 Эрик III (король Дании).
 14 сентября — Эмад эд-Дин Зенги, сельджукский военачальник.
 Всеволод II Ольгович — князь Черниговский.

См. также

Примечания